Kis Kató, Heltai Jenő „Kató-verseinek” alanya és az egyik vers címe
 Kis Kató Heltai Jenő versének Dénes Margit által megzenésített változata
 Kis Kató, László Imre katonadala

Hasonló alakúak
 A Kis Kató, Tardos Péter által írt, Hajdú Júlia által megzenésített, Psota Irén által énekelt dal